Игорь Грабовский:
 Грабовский, Игорь Авксентьевич (1934—1992) — советский режиссёр-документалист.
 Грабовский, Игорь Владимирович (род. 1941) — советский ватерполист.